О графине Монтихо см. императрица Евгения

Монтихо (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 120 км². Население — 16 279 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса